Zuordnung steht für:
 mathematisch eine eindeutige Zuordnung von Werten, siehe Funktion (Mathematik)
 mathematisch eine eventuell mehrdeutige Zuordnung von Werten, siehe Relation (Mathematik)
 graphentheoretisch eine Paarung, siehe Matching (Graphentheorie)

Siehe auch:
 Zuordnungsproblem (Graphentheorie)
 Zuordnungstafel (optisches Eisenbahnsignal)
 Ordnung (Begriffsklärung)